

Бівер — місто, штат Арканзас
 Бівер — місто, штат Айова
 Бівер — місто, штат Оклахома
 Бівер — місто, штат Пенсільванія
 Бівер — місто, штат Юта
 Бівер — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Бівер — місто в окрузі Марінетт, штат Вісконсин
 Бівер — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Бівер — селище, штат Огайо
 Бівер Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Бівер Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Бівер Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Бівер Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Бівер Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Бівер — переписна місцевість, штат Аляска
 Бівер — переписна місцевість, штат Орегон
 Бівер — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія